Алексе́й Горшко́в:
 Горшков, Алексей Валентинович (род. 1971) — российский хоккеист, центральный нападающий.
 Горшков, Алексей Юрьевич (род. 1967) — тренер по фигурному катанию.